Mitake se poate referi la:

 Muntele Mitake, un munte în Japonia.
 Orașul Mitake, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 2924 Mitake-mura, un corp ceresc din centura principală de asteroizi.

Vezi și
 Mitaka